Формування — надавання чому-небудь певної форми; надавання чому-небудь завершеності, визначеності.
 Формування — спец. Виготовлення чого-небудь за допомогою відливання виробів у формах.
 Формування — сформована військова частина.
 Військове формування
 Вакуумне формування
 Формування та еволюція Сонячної системи

Див. також 
 Формувальник

Джерела